Chevillon (Haute-Marne)
 Chevillon (Yonne)
ook:
Chevillon-sur-Huillard,  Loiret